Desa Bungur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bungur (administrativ by i Indonesien, lat -8,17, long 111,28), Jawa Timur, 
 Desa Bungur (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 111,96), Jawa Timur, 
 Desa Bungur (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 112,04), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar